Варме:
 Варме — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Варме — населённый пункт в Кулдигском крае Латвии.

См. также 
 Варме-Штайнах — река в Германии, протекает по земле Бавария.